Nom de dos reis de Salamina a Xipre:
Evàgores I, rei de Salamina (Xipre)
 Evàgores II, rei nominal de Salamina (Xipre) i sàtrapa de Xipre.